Комаровская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Комаровская волость (Яранский уезд) — в составе Вятской губернии
 Комаровская волость (Кинешемский уезд) — в составе Костромской губернии
 Комаровская волость (Кунгурский уезд) — в составе Пермской губернии
 Комаровская волость (Осинский уезд) — в составе Пермской губернии
 Комаровская волость (Бельский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Комаровская волость (Борзенский уезд) — в составе Черниговской губернии